Guirgo ou Guirgho peut désigner :
Guirgo, la commune rurale située dans le département de Kando au Burkina Faso
Guirgo, la commune rurale située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso
Guirgo, la commune rurale située dans le département de Sourgou au Burkina Faso